Sibogagorgia är ett släkte av koralldjur. Sibogagorgia ingår i familjen Paragorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Sibogagorgia